Armada Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté de Macomb, dans le Michigan.
 , du comté de Buffalo, dans le Nebraska.

Homonymie de townships